Seuvalada (en francès Sauvelade) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Miquèu Grosclaude, lingüista occità, és enterrat a Seuvalada.

Referències 

Municipis del Cantó de Lagòr